Desa Sukowidi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukowidi (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 111,24), Jawa Timur, 
 Desa Sukowidi (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,50), Jawa Timur, 
 Desa Sukowidi (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 111,44), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar